Pardé ist der Name

 von Maurice Pardé (1893–1973), französischer Hydrologe; nach ihm wurde der Pardé-Koeffizient benannt.
 eines Weilers der Schweizer Gemeinde Medel (Lucmagn)
 eines Spielfilms von Jafar Panahi aus dem Jahr 2013, siehe Pardé (Film)

Siehe auch:
 Pardee